Osoby o tym nazwisku:
 Diego Fabbri – włoski dramaturg
 Luce Fabbri – włoska anarchistka i pisarka
 Luigi Fabbri – włoski pisarz, pacyfista i anarchista
 Marco Fabbri – włoski łyżwiarz figurowy
 Néstor Fabbri – argentyński piłkarz
 Pasquale Fabbri – włoski kolarz szosowy
 Saverio Fabbri – włoski aktor filmowy, teatralny i reklamowy, aktor głosowy, prezenter, komentator krykieta i były międzynarodowy krykiecista

Inne:
 (12044) Fabbri – planetoida z pasa głównego asteroid